Пшецлав () — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Мелецкий повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 16,04 км². Население 1599 человек.

Статус города получил в 2010 году.

Города Подкарпатского воеводства